Cave Hill steht für:

 Cave Hill (Saint Lucy), Ort in Barbados
 Cave Hill (St. Michael), Ort in Barbados, Standort eines Campus der University of the West Indies
 Cave Hill (Missouri), Ort im US-Bundesstaat Missouri

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Cave Hill (Alabama)	
 Cave Hill (Arkansas)	
 Cave Hill (Litchfield County, Connecticut)	
 Cave Hill (Middlesex County, Connecticut)	
 Cave Hill (Illinois)	
 Cave Hill (Crittenden County, Kentucky)	
 Cave Hill (Ohio County, Kentucky)	
 Cave Hill (Pulaski County, Kentucky)	
 Cave Hill (Hancock County, Maine, 109 m)	
 Cave Hill (Hancock County, Maine, 171 m)	
 Cave Hill (Cape Girardeau County, Missouri)	
 Cave Hill (Cedar County, Missouri)	
 Cave Hill (Gasconade County, Missouri)	
 Cave Hill (Nevada)	
 Cave Hill (New York)	
 Cave Hill (Ohio)	
 Cave Hill (Cumberland County, Pennsylvania)	
 Cave Hill (Huntingdon County, Pennsylvania)	
 Cave Hill (Tennessee)	
 Cave Hill (Texas)	
 Cave Hill (Augusta County, Virginia, 425 m)	
 Cave Hill (Augusta County, Virginia, 501 m)	
 Cave Hill (Page County, Virginia)	
 Cave Hill (Wythe County, Virginia)